Pteromalinae  — подсемейство паразитических наездников из семейства Pteromalidae (Chalcidoidea) отряда перепончатокрылые насекомые.
Около 2000 видов.

Описание 
Морфологически разнообразная группа.
Антенны почти всегда с 12 члениками жгутика (исключения: некоторые Otitesellini, Amphidocius, возможно, Termolampa). Мандибулы обычно не согнуты (исключение составляют некоторые Apsilocera и Kaleva). Скапула не выступает вперед за переднеспинку. Нотаули обычно неполные, но если полные, то наличник со срединным зубцом или зубцами, проподеум с пластинками, или петиоль отчётливый и не сильно поперечный, например, Fijita. Аксилла изменчива, но обычно не сильно развита (исключения: Manineura). Аксилла обычно не увеличена, но если увеличена, то не выпуклая. Переднее крыло с краевой жилкой обычно тонкое, если отчётливо утолщено, например, Rhaphitelus, то мандибулы не согнуты. Петиоль простой или с небольшими переднебоковыми отростками.

Систематика 
Около 300 родов и более 2000 видов. В 2007 году в ходе молекулярно-генетического исследования было показано, что рассматриваемое ранее монофилетичным подсемейство Miscogasterinae, вероятнее является парафилетичным и формирует кладу с подсемейством Pteromalinae. В 2022 году в ходе реклассификации птеромалид это крупнейшее семейство хальцидоидных наездников было разделено на 24 семейства и подсемейство Pteromalinae реструктурировано. Большинство бывших Otitesellinae, Sycoecinae и Sycoryctinae (все из семейства Agaonidae) сохраняются в трибе Otitesellini, которая переводится в Pteromalinae, а все остальные роды Pteromalinae рассматриваются в составе номинативной трибы Pteromalini.

Otitesellini 
В скобках указано бывшее таксономическое расположение (Otitesellinae Joseph, 1964, Sycoecinae Hill, 1967, Sycoryctinae Wiebes, 1966):

  (Sycoryctinae)
  (Sycoryctinae)
  (Sycoryctinae)
  (Sycoryctinae)
  (Otitesellinae)
  (Sycoecinae)
  (Sycoecinae)
  (Sycoryctinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Otitesellinae)
  (Sycoryctinae)
  (Sycoryctinae)
  (Sycoecinae)
  (Sycoecinae)
  (Sycoecinae)
  (Sycoryctinae, =Sycoscapter)
  (Sycoryctinae)
  (Otitesellinae)
  (Sycoryctinae)

Pteromalini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anisopteromalus quinarius

Примечания

Ссылки 
 eol.org 
 biolib.cz 
 faunaeur.org 
Птеромалиды
Паразиты насекомых
Подсемейства насекомых